Dionisio Andrea Sancassani – medico e chirurgo italiano
 Elisabetta Sancassani – canottiera italiana
 Franco Sancassani – canottiere italiano
 Ilenia Sancassani – ex calciatrice italiana